

Персоналії 
 Джон-Антуан Но (; 1860—1918) — французький письменник, перший лауреат Ґонкурівської премії (1903).
 Но Дже Бон — 22-й прем'єр-міністр Південної Кореї
 Но Му Хьон — президент Південної Кореї
 Но Сін Йон — 18-й прем'єр-міністр Південної Кореї
 Но Су Джин — південнокорейський футболіст

Топоніми

Но () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Луара.
 Но () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн.

Но — громада в кантоні Берн

— озеро в Судані.

Інше 
 Но — традиційний театр в Японії.